Dupaty är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jean-Baptiste Mercier Dupaty (1746–1788), fransk jurist
 Charles Dupaty (1771–1825), fransk skulptör
 Emmanuel Dupaty (1775–1851), fransk dramatiker

Franska efternamn